Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Lorraine » :
 Infanterie
 Le régiment de Lorraine (1585-1596)
 le régiment de Lorraine (1635-1669) 
 le régiment de Lorraine (1684-1762)
 le régiment de Lorraine, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 un régiment de cavalerie, 
 Le régiment de Lorraine cavalerie

Homonymie d'unités militaires